Luraghesi – abitanti di Lurago Marinone
Luraghesi – abitanti di Lurago d'Erba